Grace United Methodist Church ist der Name von

 Grace United Methodist Church (Wilmington, Delaware) in Wilmington, Delaware
 Grace United Methodist Church (St. Augustine, Florida) in St. Augustine, Florida
 Grace United Methodist Church (Olathe, Kansas) in Olathe, Kansas
 Grace United Methodist Church (Keene, New Hampshire) in Keene, New Hampshire
 Grace United Methodist Church (Kearny, New Jersey) in Kearny, New Jersey
 Grace United Methodist Church (Valley Stream, New York) in Valley Stream, New York
 Grace United Methodist Church (Indiana, Pennsylvania) in Indiana, Pennsylvania

Alle sind im National Register of Historic Places eingetragen